Konfessionsökumene ist die Ökumene zwischen christlichen Konfessionen in einem engeren geografischen Raum, ihre theologische Verständigung und ihre praktizierte Gemeinschaft in Liturgie und Diakonie. Der Begriff wird gelegentlich verwendet, um den Unterschied zur weltweiten, Kontinental- und Wirtschaftsgrenzen überschreitenden Oikumene auszudrücken.

Ökumene